luz (judaizm)
 luz – przestrzeń pomiędzy dwoma elementami
 luz – potoczne określenie marży urządzenia telekomunikacyjnego
 Luz (program telewizyjny)
 Luz – francuski rysownik satyryczny

2 miejscowości w Portugalii:
 Luz – miejscowość w gminie Lagos
 Luz – miejscowość w gminie Mourão

Miasto w Brazylii
 Luz (Minas Gerais)